

Anime e manga 
 Viral – personaggio dell'anime e manga Sfondamento dei cieli Gurren Lagann.

Cinema 
 Viral – film del 2016 diretto da Henry Joost e Ariel Schulman

Economia 
 Viral marketing – marketing non convenzionale che sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti interessati per trasmettere un messaggio a un numero elevato di utenti finali

Internet 
 Viral video – filmati che hanno acquisito popolarità attraverso lo scambio su internet